Ерзја може бити:
 Ерзја (народ) (Ерзјани), мордвински народ
 Ерзја (језик) (Ерзјански језик), мордвински језик